Die Zweite Division 2007/08 war die 91. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. August 2007 und endete am 11. Mai 2008.

Modus 
19 Vereine spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. KFC Verbroedering Geel hatte in der letztjährigen Relegationsrunde UR Namur geschlagen und sich für die diesjährige Saison qualifiziert. Die Lizenz wurde zunächst nicht erteilt. Der Verband schlug eine Spielzeit mit 17 Mannschaften vor. Daraufhin klagte Namur. Nach einer erneuten Beschwerde von Verbroedering Geel wurde die Spielzeit mit 19 Mannschaften durchgeführt.

Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Ende September 2007 hatte der Verband entschieden, dass es in diesem Jahr keine Etappenmeister gibt. An der Play-off-Runde nahmen die Teams auf den Plätzen Zwei bis Fünf teil.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen in die dritte Division ab. Der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation

Weblinks 
 Tabellen auf rsssf.com

Fußballsaison 2007/08